La frase "Charm School" se puede referir a lo siguiente:

 Charm School 2: rock of love girls, el reality de VH1 "Charm School".
 Charm School, una serie de televisión.
 Charm School, el octavo álbum grabado en estudio del dúo sueco Roxette, publicado en 2011.